Удалов Дмитрий Юрьевич (22 апреля 1953, Москва — 27 апреля 2009, Москва) — специалист в области авиационной токсикологии и радиологии и врачебно-летной экспертизы, заслуженный врач РФ (1998), полковник медицинской службы.

Детство 
Родился в Москве в семье профессора Удалова Юрия Федоровича
1970. Окончил школу № 722

Образование 
1976 — окончил факультет подготовки врачей для ВВС Военно-медицинской академии

Служба в вооруженных силах 
В Вооруженных силах с августа 1970 по июль 1998

319 Центральная медицинская лаборатория ВВС
 1976 Врач-специалист
 1980 Старший врач-специалист
 1984 Начальник отделения
Служба авиационной и космической медицины ВВС
 1988 старший офицер
 1991 старший инспектор
 1994 начальник группы

Научная деятельность 
Д. Ю. Удалов известен исследованиями в области авиационной радиологии и токсикологии. Занимался разработкой проблем организации и тактики медицинской службы. Участвовал в работах по санитарно-гигиенической паспортизации авиационных гарнизонов. Разрабатывал предложения по совершенствованию системы подготовки и переподготовки и усовершенствованию авиационных врачей и врачей-специалистов ВВС.

Литература 
 Меденков А. А. Рысакова С. Л. Денисова Т. В. Деятели авиационной и космической медицины и психофизиологии, Полёт, Москва 2004 г. — С. 375—376.

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии